Boucé pode se referir a:
 Boucé (Allier)
 Boucé (Orne)

Desambiguações de topônimos